Dans la brume, film russe écrit et réalisé par Sergei Loznitsa, sorti en 2012.
 Dans la brume, film français réalisé par Daniel Roby, sorti en 2018.